Мука́р — село в Лакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет «Уринский»».

Географическое положение 
Село расположено в 8 км к северо-западу от районного центра — села Кумух, на правом берегу реки Куних (бассейн реки Казикумухское Койсу).

Население

Примечания 

Населённые пункты Лакского района